Алабама Кримсон Тайд () — баскетбольная команда, представляющая Университет Алабамы в первом баскетбольном мужском дивизионе NCAA. Располагается в Таскалуса (штат Алабама). В настоящее время команда выступает в Юго-Восточной конференции. Является одной из наиболее успешных команд в конференции, уступая по количеству побед и титулам чемпиона турнира конференции только Кентукки Уайлдкэтс. Начиная с 2015 года команду тренирует Эвери Джонсон.

Несмотря на то, что баскетбольная программа университета находится в тени американского футбола, в последние четыре десятилетия начала получать большее внимание. Под руководством тренера Марка Готтфрида команда даже ненадолго становилась лучшей командой страны в 2003 году, а также участвовала в финале регионального турнира NCAA в 2004 году. Команда получила известность в 1980-х — начале 1990-х годов, став постоянным претендентом на чемпионский титул в конференции. В сезоне 2003/04 «Кримсон Тайд» одержали победу над первым номером посева NCAA и дошла до 1/4 финала турнира.

Текущий состав

Достижения 

 Четвертьфиналист NCAA: 2004
 1/8 NCAA: 1976, 1982, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 2004
 Участие в NCAA: 1975, 1976, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2012, 2018
 Победители турнира конференции: 1934, 1982, 1987, 1989, 1990, 1991
 Победители регулярного чемпионата конференции: 1934, 1956, 1974, 1975, 1976, 1987, 2002

Примечания

Ссылки 
 Official Alabama Basketball Team page on RollTide.com
 Players who attended Alabama

Спортивные клубы Алабамы